Гилёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новосибирская область
 Гилёвское сельское поселение — входит в Искитимский район

Тюменская область
 Гилёвское сельское поселение — входит в Заводоуковский район
 Гилёвское сельское поселение — входит в Ярковский район